Amieira, paroisse civile de la municipalité d'Oleiros, située dans le district de Castelo Branco ;
Amieira, paroisse civile de la municipalité de Portel, située dans le district d'Évora ;
Amieira do Tejo, paroisse civile de la municipalité de Nisa, située dans le district de Portalegre.